Foxfield – miasto w USA, w stanie Kolorado, w hrabstwie Arapahoe
 Foxfield – wieś w Anglii, w Kumbrii, w dystrykcie Barrow-in-Furness